Euclea herbacea är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av João de Loureiro. Euclea herbacea ingår i släktet Euclea och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
herbacea